Collatz steht für:

 Kołacz (Połczyn-Zdrój), ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Collatz-Problem, ein mathematisches Problem, gestellt von Lothar Collatz
 Lothar Collatz Center for Computing in Science in Hamburg

Collatz ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus-Günter Collatz (1942–2021), deutscher Zoologe
 Lothar Collatz (1910–1990), deutscher Mathematiker